A Guaraná Brasil é uma empresa de confecção familiar fundada em 1985. Atualmente, a empresa está presente em dezessete dos principais shoppings de São Paulo, grande São Paulo e um no litoral paulista. 
Confeccionando desde o início parte de sua produção, a Guaraná Brasil, a princípio, atendia apenas duas lojas próprias mas atualmente já somam dezoito.

Empresas de vestuário do Brasil
Empresas fundadas em 1985